Centar kan syfta på följande platser:

Centar (Sarajevo)
Opsjtina Centar